Геєшть () — місто в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Хеєшть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Сечелу.
 Геєшть () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Акецарі.